Étymologiquement, un élément primordial est une composante originelle d'un sujet quelconque (le mot latin  signifie « origine », « avènement »). Plus généralement, un élément primordial, ou élément-clé, est une composante essentielle, de première importance. L'expression élément primordial prend un sens spécifique dans différents contextes.

Sciences et techniques 
 En cosmologie, un élément primordial est un élément chimique présent dans l'univers dès la fin de la nucléosynthèse primordiale : H, He, Be et Li.
 En mathématiques, un  est un type de vecteur particulier au sein d'un espace vectoriel.
 En planétologie, un élément primordial est un élément chimique dont au moins un des isotopes est un nucléide primordial, c'est-à-dire qu'il est présent sur Terre (ou sur un autre objet du Système solaire) depuis sa formation.

Culture et société 
 Différentes cosmogonies définissent un petit nombre d'éléments primordiaux (en général quatre ou ), à l'origine de toute chose :
 dans la mythologie égyptienne, les quatre éléments primordiaux sont l'air, l'humidité, le ciel et la terre, incarnés respectivement par les dieux et déesses Shou, Tefnout, Nout et Geb ;
 dans la Théogonie d'Hésiode (), les quatre éléments primordiaux sont la terre, le ciel étoilé, les hautes montagnes et la mer ;
 selon Anaximandre (~ 610-546 ), les quatre éléments primordiaux sont le chaud, le froid, le sec et l'humide ;
 selon la philosophie naturelle depuis Empédocle  () jusqu'au , les éléments primordiaux sont l'air, le feu, l'eau et la terre, avec parfois un cinquième élément, la quintessence ;
 selon Bardesane d'Édesse (154-222), les éléments primordiaux sont au nombre de cinq : le feu, le vent, l'eau, la lumière et les ténèbres ;
 selon la philosophie indienne du Sâmkhya (), les éléments primordiaux sont cinq éléments grossiers ou bhuta (l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre) et cinq éléments subtils ou tanmatra qui les ont produits (le son, le toucher, la forme, la saveur et l'odeur) ;
 aux cinq bhuta précédents le bouddhisme ajoute un sixième, l'esprit ;
 dans la cosmologie chinoise traditionnelle, les cinq éléments primordiaux, ou wuxing, sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre.